Hungry — дебютный альбом немецкой пауэр-метал-группы Brainstorm, выпущенный в 1997 году после четвёртой демозаписи Promo 96. Выход альбома стал возможен благодаря подписанию первого контракта Brainstorm с лейблом B.O. Records. За выпуском Hungry последовало концертное турне, в котором группа выступала вместе с Morgana Lefay, Solitude Aeternus, Skyclad и Maraya.

Переиздания 
 23 марта 2007 года альбомы Hungry и Unholy подверглись ремастерингу и переизданию на лейбле Century Media c шестью бонусными треками и пересмотренным оформлением обложки.

Список композиций 
 Nails in My Hands — 3:11
 King of Fools — 3:52
 Innocent Until Caught — 4:58
 The Other Side — 6:53
 Tomorrow Never Comes — 3:29
 Liar’s Edge — 4:53
 Tell-tale Heart — 3:44
 Welcome to the Darkside — 5:10
 Bring You Down — 4:20
 Deep Down Into Passion — 4:36
 Mr. Know-it-all — 4:14

Участники записи 
 Marcus Jürgens — вокал
 Torsten Ihlenfeld — гитара
 Milan Loncaric — гитара
 Andreas Mailänder — бас
 Dieter Bernert — ударные

Приглашённые музыканты 
 Ральф Шиперс (Ralph Scheepers), на тот момент являвшийся вокалистом группы Gamma Ray, участвовал в записи композиции «Mr. Know-it-all»
 Lee Tarot — дополнительный бэк-вокал
 Torsten Ihlenfeld — все клавишные

Альбомы 1997 года
Альбомы Brainstorm (немецкая группа)
Дебютные альбомы 1997 года